Anna Orlik – tennista bielorussa
 Simon Orlik – nuotatore austriaco
 PZL 130 Orlik – aereo monomotore turboelica da addestramento dell'azienda PZL
 11339 Orlík – asteroide della fascia principale

 Nižný Orlík – comune della Slovacchia, nella regione di Prešov
 Vyšný Orlík – comune della Slovacchia, nella regione di Prešov
 Orlík nad Vltavou – comune della Repubblica Ceca, in Boemia Meridionale